

Топоніми 

 Орбан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн

Орбан () — угорське прізвище

 Арпад Орбан (1938 — 2008) — угорський футболіст, півзахисник
 Аттіла Орбан (1990) — угорський хокеїст, захисник
 Віктор Орбан (1963) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і від 2010
 Віллі Орбан (1992) — німецький футболіст
 Леонард Орбан (1961) — румунський політик
 Людовік Орбан (1963) — румунський політик, прем'єр-міністр Румунії (2019—2020)
 Орбан (Урбан) (? — 1453) — угорсько-румунський металург та інженер

Угорські прізвища